Брајићи могу да буду:

 Брајићи (Будва), насељено мјесто са 30 становника у општини Будва, Република Црна Гора,
 Брајићи (Горњи Милановац), насељено мјесто у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија, са 65 становника,
 Брајићи (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ,
 Брајићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ,
 Брајићи (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

или

 Брајићи (племе), српско племе у Црној Гори.